Я́нченко — украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Янченко, Анатолий Васильевич (род. 1946) — советский стрелок.
 Янченко, Василий Иванович (1894—1952) — русский лётчик-ас.
 
 Янченко, Вячеслав Михайлович (род. 1938) — Герой Советского Союза.
 Янченко, Галина Игоревна (род. 1988) — украинский политик, общественный деятель.
 Янченко, Илья Платонович (1913—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Янченко, Олег Григорьевич (1939—2002) — российский органист и композитор.
 Янченко, Степан Ефимович (1924—1999) — советский и белорусский учёный в области политической экономии.
 Янченко, Тадеуш (род. 1946) — польский легкоатлет-многоборец.

См. также 
 Янченки